Алкаме́н ( или , ионич. ) — древнегреческое имя, означающее «мужественная сила».

 Алкамен — один из талантливейших скульпторов Древней Греции второй половины V века до Рождества Христова.
 Алкамен — царь Спарты из рода Агидов, правивший в VIII веке до н. э., сын царя Телекла.